Saunja (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu, provincie Harjumaa
 Saunja (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa